Chąśno (plaats), plaats in Polen
 Chąśno (gemeente), gemeente in Polen